Station Luc-Primaube is een spoorwegstation in de Franse gemeente La Primaube.

Luc-Primaube
Luc-la-Primaube